В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Хопкинс ():
 округ '''Хопкинс''' — штат Кентукки.
 округ '''Хопкинс''' — штат Техас.